RCX é a abreviatura de Robotic Command Explorer, um tijolo ou módulo programável dos produtos da linha LEGO Mindstorms, da LEGO.

O principal produto da linha atualmente é o Robotic Invention System (RIS), um conjunto de setecentas peças especiais que permite a construção de robôs com diversas funções, graças a motores e a sensores de toque e de luz.

A base do conjunto é o tijolo (módulo) RCX, que executa as funções de comando do robô - na realidade um pequeno computador encapsulado num bloco LEGO.

Programas em linguagem de programação de alto nível permitem a programação do módulo RCX através de uma conexão por raios infravermelhos. A conexão é feita por uma torre IR (Infrared tower).

A construção de um robô utilizando o módulo RCX desenvolve-se em quatro etapas básicas:

construção da estrutura do robô;
redigir um programa de controle utilizando um software apropriado em um microcomputador;
carregar o programa escrito no robô construído;
executar o programa, ativando o robô.

O módulo comporta até cinco diferentes programas.

Características
O RCX possui as seguintes características simples:

Saídas
Três porta de saída, identificadas como A, B e C, localizadas aproximadamente ao centro do bloco. Os atuadores do robô (motores ou luzes) podem ser conectadas a estas portas.

Entradas
Três portas de entrada, identificadas como 1, 2 e 3 estão disponibilizadas. Variados tipos de sensores podem ser conectados a estas portas, permitindo ao RCX "sentir" o ambiente em que se encontra.

Alimentação
O módulo é alimentado por pilhas ou por um transformador que pode ser conectado através de uma entrada na parte de trás do bloco.

Tela
Uma tela de cristal líquido de pequenas dimensões apresenta informações variadas tais como o valor da leitura dos sensores e o estado das portas de saída. Também auxilia a seleção dos programas armazenados.

Som 
O módulo é capaz de produzir alguns bips em diferentes freqüências.

Botões do painel
Encontram-se quatro botões no módulo, com as funções de:
Ver (cor preta) - visualizar, na tela, o valor dos sensores conectados ou o estado das portas de saída;
Liga/Desliga (cor vermelha) - ligar e desligar o módulo;
Programa (cor cinza) - selecionar um dos programas carregados;
Rodar (cor verde) - rodar o programa. A cada vez que o botão é pressionado, o módulo executa o programa seguinte armazenado até retornar ao primeiro.

Comunicação infravermelha
O módulo comunica-se com o microcomputador, ou com outros módulos RCX, através de uma conexão estabelecida por raios infravermelhos. Para esse fim, deverá estar apontado para a torre IR.

Linguagens de Programação compatíveis
RoboLAB
NQC ("Not Quite C"), desenvolvida por Dave Baum, similar à linguagem C.

Ligações externas
 Tutorial de introdução ao LEGO ROBOLAB.
 Blog com conceitos de robótica.

Hardware
Educação
Lego
Robótica